Натуральне число 466
 466 рік до нашої ери
 466 рік нашої ери